Ива́н Архи́пович Доку́кин (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 504-го штурмового авиационного полка 226-й штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной армии Юго-Восточного фронта, капитан ВВС.

Биография 
Родился 17 июня 1920 года в селе Знаменка ныне Большеболдинского района Нижегородской области в семье крестьянина. Русский.

Отец погиб во время гражданской войны. Мать уехала на заработки в Москву, куда в 1932 году забрала и сына. Образование неполное среднее. По окончании школы ФЗУ работал сварщиком в термитном цехе московского завода «Калибр». В 1939 году комсомольская организация завода направила его в планерную школу Ростокинского района, после её окончания — в Тушинскую, а затем в Серпуховскую авиашколу.

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году окончил Серпуховскую военную авиационную школу лётчиков. С июня 1941 года в действующей армии. Война застала Ивана Докукина в авиационной части, которая базировалась на западной границе. С самого начала войны лётчик участвовал в боях. Защищал небо Ленинграда.

Был влюблён в Карамышеву Марию Ивановну, 1923 года рождения, которая тоже была военной лётчицей. Они мечтали, как по окончании войны поженятся, он писал об этом своей маме в Москву. После войны Мария с дочерью приезжали к его маме, которая в то время уже жила на улице, названной в честь Ивана Докукина. Она всегда очень тепло принимала единственную любовь своего сына.

С 9 по 13 октября 1941 года Иван Докукин на самолёте «Ил-2» сделал 5 боевых вылетов на уничтожение наземных войск противника. В результате вместе с другими лётчиками подразделения он уничтожил до батальона вражеской пехоты, несколько танков и орудий. В мае 1942 года под Харьковом Докукин в составе восьмёрки совершал неоднократные налёты на вражеские аэродромы, где дислоцировались фашистские истребители. Действуя смело и решительно, он со своими боевыми товарищами за короткое время уничтожил 15 немецких самолётов Ме-109 на земле и в воздушных боях. С середины лета 1942 года Докукин сражался под Сталинградом. 21 июля 1942 года он сделал 9 боевых заходов на автоколонну противника, уничтожив 9 автомашин.

К 25 сентября 1942 года заместитель командира эскадрильи 504-го штурмового авиационного полка лейтенант Докукин уничтожил 8 самолётов, 15 танков, 110 автомашин с военным грузом, 15 мотоциклов, 3 зенитных орудия, 4 бензоцистерны и много другой техники противника.

Летом 1943 года Иван Докукин сражался над рекой Миус и в небе Донбасса. 8 июля 1943 года он погиб в воздушном бою.

Похоронен в городе  Ростовской области.

Память 
 В Москве имя И. Докукина носят улица и бригада завода «Калибр», на территории которого установлен его бюст. После завершения школьной реформы в Москве в 2015 году имя Героя также получила школа № 1499 (бывшая школа № 269), находящаяся на Ростокинской ул., и все ее отделения в районе Ростокино.
 Имя И. А. Докукина выбито на стеле на Аллее Героев в Волгограде.
 В 2010 году в Звереве был открыт памятник И. А. Докукину. Также его именем в городе названы улица и детская библиотека.
 В Большом Болдине в честь И. А. Докукина названа одна из улиц села.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Докукину Ивану Архиповичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 833).
 Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Ссылки 

 Докукин Иван Архипович.
 Установка самолёта для памятника Докукину.
 Докукин Иван Архипович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники Ростовской операции (1943)
Участники битвы за Ленинград
Участники Болховской операции
Участники Харьковских операций
Участники Воронежско-Ворошиловградской операции (1942)
Участники Сталинградской битвы
Участники Миусской операции